Сивуля (хребет)
 Велика Сивуля
 Мала Сивуля
 Сивуля — заповідне урочище